Fernbahn bezeichnet

 den Schienenpersonenfernverkehr
 die Außerfernbahn beim Fernpass in Südbayern und Tirol
 die Nord-Süd-Fernbahn in Berlin.